Варадка () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1470 года.

География 
Село расположено в северной части края, к северу от автодороги . Абсолютная высота — 395 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 7,37 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Варадки составляла 190 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Православный деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 1924 г.

Примечания 

Населённые пункты Словакии